La familia Clerici fue una familia patricia milanesa de comerciantes y marqueses provenientes de Domaso, Italia. Esta alcanzó su máximo esplendor entre los siglos  y . Sus miembros destacaron en el campo militar y artístico, convirtiéndose en mecenas de artista como Giovanni Battista Tiepolo.

El origen de los Clerici se remontan al . El primer ancestro conocido de la familia es Andrea Clerici. Este estuvo de alguna manera relacionado al comercio de la telas y tejidos. Sin embargo, la fortuna familiar comenzó en , cuando Jorge I expandió el negocio con el comercio de seda. El hijo de Jorge I, Pedro Antonio, fue nombrado  marqués de Cavenago. A la muerte del marqués, sin hijos, le sucedió su hermano, Carlos Ludovico. El tataranieto de este, Antonio Jorge Clerici, logró que la familia fuera inscrita dentro la lista del patriciado de Milán en 1739.

Sin embargo, fue el propio Antonio Jorge quien condujo a la familia a la decadencia. Los grandes gastos de este

Origen del apellido

Etimología 
En la Antigua Grecia se le llamaba kleros (en griego: κλῆρος) a un trozo de madera, guijarro, concha u otra cosa dentro de una vasija que debía ser extraída para practicar la adivinación. A esta práctica se le llamaba cleromancia y se practicaba originalmente con fines religiosos. Con el paso del tiempo, el kleros se convirtió en una herramienta importante para las elecciones civiles en las polis. Durante la época de la colonización griega, se le llamó de esta forma a cada una de las parcelas que se le daban en las a los colonizadores, los clerucos (κληροῦχος), que por lo general eran soldados u hoplitas. La palabra kleros terminaría evolucionando en latín como clerus, y de este a las lenguas romances. Clerus seguiría evolucionando en palabras como Clericus, que daría origen a algunos apellidos como Clerici. A propósito de esto, Alberto Savinio le escribiría a Fabrizio Clerici:

De Clericus a Clerici 
Los documentos medievales del  dan testimonio de varias personas con el sobrenombre Clericus. Por ejemplo, cerca del año 1000 en Milán vivía la familia de Pandolfo Clericus. Los registros indican que cerca de 1153, Gonus Clericus se convirtió en cónsul de Plasencia. Se ha comprobado que en cierto momento el apelativo Clericus, que originalmente pertenecía al clero, se convirtió en sinónimo de una persona educada, que en ciertos casos pasó de generación en generación, convirtiéndose en un apellido.

Historia

Origen 
Los orígenes de la familia Clerici se remontan al . El primer antepasado conocido de la familia es Andrea Clerici, proveniente de Domaso. Este se dedicó al comercio de telas y tejidos. El negocio fue heredado por el hijo de Andrea, Cristóforo y, a la muerte de este, por sus hijos, Pedro Francisco y Jorge I. Este último, también llamado Giorgione, amplió el negocio con el comercio de seda. Esta, juntos a grandes a los préstamo, dejaron grandes ingresos a la familia, hasta el punto de asociarse con el banquero Gian Pietro Carcano.

En 1759, Anton recibió el Toisón de Oro

Marqueses de Cavenago 
En 1667, Pedro Antonio Clerici se convirtió en marqués de Cavenago (feudo que había comprado un año antes)

Árbol genealógico 

Leyenda

Notas

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 Historia de la familia Clerici (en italiano).

Familias de Italia